Der Begriff Glaubensbewegung kann sich beziehen auf:

 Deutsche Glaubensbewegung, eine von manchen Nationalsozialisten vertretene „völkische“, das Christentum ablehnende religiöse Richtung 
 Wort-des-Glaubens-Bewegung, eine christlich-charismatische Richtung, die dem Glauben des Menschen Heilung und Wohlstand in Aussicht stellt
 einen Namensbestandteil der Glaubensbewegung Deutsche Christen, eine nationalsozialistische Richtung innerhalb der evangelischen Kirchen 1932–1945